The True Black Essence — неофіційний бутлеґ гурту Bathory. Виданий 1999 року. Містить пісні з дебютного альбому, а також композиції, які не видавалися ніколи раніше.

Список пісень 
 «Intro» (Demo 83-84, remastered version)
 «In Conspiracy with Satan» (Demo 83-84, remastered version)
 «Necromancy — Sacrifice» (Demo 83-84, remastered version)
 «Raise the Dead» (Demo 83-84, remastered version)
 «Sacrifice» (Edit-version)
 «The Return of the Darkness and Evil» (Edit-version)
 «Valhalla»
 «Satan My Master»
 «In Nomine of Satan»
 «Resolution Greed»
 «Witchcraft»
 «Genocide»
 «Call from the Grave» (Live '87)
 «Interview with Quorthon» (1991)
 «One Rode to Asa Bay» (Teledysk na CD-Rom)

Альбоми Bathory
Музичні альбоми 1999